Der Rajon Busk (ukrainisch /; russisch /) war bis zur großen ukrainischen Rajonsreform 2020 ein ukrainischer Rajon mit etwa 50.000 Einwohnern. Er lag im Osten der Oblast Lwiw und hatte eine Fläche von 856 km².

Geographie 
Der Rajon liegt im Osten der Oblast Lwiw und grenzt Norden an den Rajon Radechiw, im Nordosten und Osten an den Rajon Brody, im Süden an den Rajon Solotschiw, im Südwesten auf einem kurzen Stück an den Rajon Pustomyty sowie im Westen an den Rajon Kamjanka-Buska.

Geschichte 
Der Rajon entstand in seiner heutigen Form am 8. September 1966, ein Vorläufer des Rajons in kleineren Dimensionen wurde am 17. Januar 1940 begründet. Nach einer Verwaltungsreform 1959 kamen Teile der Rajone Krasne und Nowyj Jarytschiw zum Rajonsgebiet, 1962 folgte der Rajon Olesko. Seit 1991 ist er ein Teil der heutigen Ukraine.

Am 18. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zur Auflösung des Rajons und Zuschlagung des Rajonsgebietes zum Rajon Solotschiw.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene ist der Rajon in 1 Stadtratsgemeinde, 2 Siedlungsratsgemeinden und 24 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet sind.

Zum Verwaltungsgebiet gehören:
 1 Stadt
 2 Siedlung städtischen Typs
 80 Dörfer

Städte

Siedlungen städtischen Typs

Dörfer

Siehe auch 
 Liste der Rajone der Ukraine
 Szlązaki

Weblinks

Einzelnachweise 

Busk
Rajon Solotschiw (Lwiw)
Aufgelöst 2020